Sveta Petka, (Sveta Paraskeva, Pyatnitsa, Pyetka ili takozvana Petka Trnovska), svetica

Petka (Dubrovnik), naziv za niz od dva brežuljka i zaštićenu park-šumu iznad dubrovačkog gradskog predjela i poluotoka Lapad

Naselja u Srbiji
 Petka (Lazarevac, Srbija), naselje u općini Lazarevac
 Petka (Požarevac, Srbija), naselje u Požarevac